En médecine, le paroxysme est le moment le plus aigu d’une maladie ou d’un état morbide. 
 Au sens figuré, le paroxysme est le moment le plus intense, d'une sensation, d'un sentiment, d'une passion ou d'excitation.

Voir aussi 
 En musique, paro est une chanson de Kery James écrite en  et signifiant paroxysme.